Сјеверни рејон је један од следећих нижих територијалних јединица Русије или Украјине:

Русија 
 Сјеверни рејон (Новосибирска област)
 Сјеверни рејон (Оренбуршка област)
 Сјеверни рејон (Москва)
 Сјеверни рејон (Орел)

Украјина 
 Сјеверни рејон — ранији рејон града Харкова;
 Сјеверни рејон — ранији рејон града  Севастопоља.